Ганнибал Луцич ( или Анибале Лучио  ок. 1485, Хвар, Венецианская республика, теперь Хорватия — 14 декабря 1553, Венеция, Италия) — хорватский поэт и драматург эпохи Ренессанса.

Жизнеописание 
Родился в хорватской дворянской семье Антуна и Гои Луцичей в Хваре, где провел большую часть своей жизни. В молодости был судьей, а затем стал адвокатом Хварского муниципалитета. Став свидетелем Хварского восстания () в 1510 году, Луцич был вынужден бежать в Трогир и Сплит в связи с отчаянием, которое испытал перед восставшим крестьянством. Он называл восставших «бездумной толпой».

Раннее литературное наследие Луцича ассоциируется с переводами произведений Овидия на хорватский («iz latinske odiće svukavši u našu harvacku priobukal»). Его собственные произведения написаны преимущественно на южном чакавском диалекте хорватского языка. Он писал, в частности, драмы (его произведение «» (Рабыня) стало первой пьесой на светскую тематику в истории хорватской литературы) и любовную поэзию, под сильным влиянием Петрарки, но также с использованием хорватских фольклорных мотивов. Увлечение поэта женской фигурой играет важную роль, будучи сквозным элементом, в большинстве его стихов.

Луцич был склонен к самокритике, поэтому большую часть своих произведений сжёг, а те, что были спасены, позднее опубликовал его сын Антоний (Antonij).

Библиография 
Издание произведений Ганнибала Луцича:
 Skladanje izvarsnih pisam razlicih počtovanoga gospodina Hanibala Lucia vlastelina hvarskoga (Venecija, 1556)
 Robinja gospodina Anibala Lucia hvarskoga vlastelina (Venecija, 1638)
 Hanibal Lucić, Skladanje izvarsnih pisan razlicih, Petar Hektorović, Ribanje i ribarsko prigovaranje i razlike stvari ine, prir. M. Franičević, Pet stoljeća hrvatske književnosti, knj. 7, Zagreb, 1968.

Переводы на русский язык 

 Поэзия Югославии в переводах русских поэтов. М., Художественная литература, 1976. С. 25-26.

Ссылки 
 Ганнибал Луцич, жизнеописание 
 Scladanya izvarsnich pisan razlicich 
 Joško Ševo: Jur nijedna na svijet vila (zvučni zapis) 
 Stari splitski arhiv 
 Hektorovićev ljetnikovac 
 Milici Koriolanovićeva, muza Hanibala Lucića 
 Joanna Rapacka, članak «Lucić, Hanibal», Leksikon hrvatskih pisaca, ur. Dunja Fališevac, Krešimir Nemec, Darko Novaković, Zagreb: Školska knjiga, 2000.
 Dani hvarskog kazališta: Hanibal Lucić, ur. Nikola Batušić (et al.), Split: Književni krug, 1987.

Драматурги Хорватии
Поэты Хорватии